Лабрюйер — фамилия и топоним.
 Лабрюйер — коммуна во Франции (Бургундия, Кот-д’Ор);
 Лабрюйер, Жан де (1645—1696)  — знаменитый французский моралист, философ, поэт.
 Лабрюйер, Жорж (1857-1914) — французский исторический беллетрист.